Ива́н Долгих:
 Долгих, Иван Иванович (1896—1956) — полковник НКВД, сотрудник системы ГУЛАГа.
 Долгих, Иван Ильич (1904—1961) — генерал-лейтенант МВД, начальник ГУЛАГа.